Па́ркин () — фамилия, имеет женскую форму Паркина.

Фамилия 
Основная статья — .
 Паркин, Артур (род. 1952) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.
  (род. 1948) — английский футболист.
 Паркин, Дженнифер (род. в начале 1980-х) — канадская певица, основательница и вокалистка муз. группы Ayria (2003 — )
  (род. 1981) — английский футболист.
  (1911—1975) — канадский архитектор.
  (1922—1988) — канадский архитектор.
  (род. 1932; наст. имя Молли Нойл Томас) — валлийская художница, писательница и журналистка.
  (1910—2005) — австралийский моряк, писатель, чертёжник, художник и историк.
  (род. 1965) — английский футболист, ныне — футбольный менеджер.
 Паркин, Стюарт (род. 1955) — британский учёный-физик.
  (род. 1981) — английский футболист, радиоведущий и спортивный комментатор.
  (род. 1980) — зимбабвийский пловец.
  (род. 1957) — английский футболист, ныне — футбольный менеджер.
  (род. 1956) — английский футболист.
  (1931—2011) — британский социолог и писатель.

Прочее 
 Паркин — город в США.
  — парк штата археологической тематики.
  — пирожное, традиционное блюдо Северной Англии.
  — лигаза.
 «Паркин» — брендовое название лекарств тригексифенидил и .

См. также 
 Парки